Раєвський Олександр Миколайович (військовик) (1795—1868) — учасник Вітчизняної війни 1812 року і закордонних походів, полковник.
 Раєвський Олександр Миколайович (еколог) (1915—?) — український кліматолог родом з Воронежчини.
 Раєвський Олександр Миколайович (психолог) (1891—1971) — український психолог.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок